Да́нци () — итальянская фамилия.

Известна семья музыкантов, основатель которой (Инноценц) приехал из Италии в Германию.
 Инноценц Данци (ок. 1730 — 1798) — виолончелист в мангеймском оркестре. Отец Франчески, Иоганна Баптиста и Франца Данци.
 Франческа (Франциска Доротея) Данци (в замужестве Лебрен) (1756—1791) — певица и композитор.
 Иоганн Баптист Данци (1758 — после 1785) — скрипач.
 Франц Игнац Данци (1763—1826) — композитор, виолончелист и дирижёр. Самый известный представитель семьи.
 Антон Данци (1768 — после 1808) — певец, альтист.
 Маргарета Данци (урождённая Маршан) (1768—1800) — певица и композитор. Жена Франца Данци.
 См. также 
 Данц
 Данцев